

Топоніми 
Івата (Ґумма)
Івата (Осака)
Івата (Сідзуока)